Stensö kan avse följande platser:

Stensö – en halvö omedelbart söder om Kalmar, separerad från fastlandet av Stensökanalen
Stensö (stadsdel) – en stadsdel och fiskeläge i Kalmar, på fastlandssidan om Stensökanalen
Stensö, Norrköpings kommun – bebyggelse i Norrköpings kommun
Stensö borg – en medeltida kastalruin i Norrköpings kommun
Stensö, Nacka kommun – ett bostadsområde i Älta utanför Stockholm 
Stensö, Oskarshamns kommun – bebyggelse utanför Kristdala i Oskarshamns kommun
Stensö kapell – ett kapell i Stensö, Kristdala

Se även 
Stensö göl – en sjö i Uppvidinge kommun i Småland